Майк Дёрнт (, рождённый ) — бас-гитарист и бэк-вокалист группы Green Day, Его настоящее имя Майкл Райан Притчард. Родился 4 мая 1972 года в Беркли, штат Калифорния.

Биография 

Майкл Райан Притчард (Michael Ryan Pritchard), известный ныне как Майк Дёрнт (Mike Dirnt), родился 4 мая 1972 года в Беркли (Калифорния). Его мать была наркоманкой, поэтому он в раннем детстве был помещён в детский дом. В скором времени его усыновила пара молодожёнов, но когда Майку было всего 7 лет, его приёмные родители развелись. Поначалу Майкл жил с отцом, но вскоре из-за постоянных ссор был вынужден поселиться у матери. «Всякое случается в жизни» — говорит Майк. «Когда я был в четвёртом или пятом классе, мамы не было дома всю ночь. Наутро она пришла с мужчиной, который тут же въехал к нам. Я никогда не встречал его раньше, и в одно мгновение он стал моим отчимом. Мы не ладили долгое время, но когда я окончил школу, мы стали достаточно близки. Он многое дал мне. Например, он воспитал во мне дух работника. Но потом, когда мне было 17, он умер».

К тому времени Майк уже два года жил отдельно от семьи. Потом он начал снимать комнату в доме Билли Джо Армстронга (Billie Joe Armstrong). Все выходные Майк и Билли проводили вместе с группой Gilman Street. В то время Майк продолжал учиться, играл в группе Sweet Children, подрабатывал поваром. Затем он с трудом окончил школу, а всё потому, что мать отказалась подписать некоторые бумаги. «У меня был тяжёлый разговор с матерью», — говорит Майк. «Я сказал ей тогда, что у неё даже не было времени спросить меня о том, посещал ли я школу, делал ли уроки и т. п. Я сказал, чтобы она перестала играть роль матери только раз в году, так как меня это уже достало и стало доставлять неприятности. В общем, поругались мы крепко». В итоге Майк всё же окончил школу и даже посещал курсы при колледже.

Личная жизнь 
В 1996 году Майк женился на своей девушке Анастасии, с которой встречался долгое время. В апреле 1997 года она родила ему дочь, названную Эстеллой-Дезайр Притчард (Estelle Desiree). В настоящее время Майк и Анастасия разведены, однако поддерживают тёплые дружеские отношения. В 2004 году Майк снова женился, но вскоре новая жена ушла от него, потому что он проводил слишком много времени в студии, работая над альбомом American Idiot. 11 октября 2008 года у него появился сын Брикстон Майкл от нынешней жены Бриттни Кейд, с которой они обвенчались на приватной церемонии 14 марта 2009. 29 ноября 2010 у них родилась дочь Райан Руби Мэй (Ryan Ruby Mae).

Майк является поклонником «Звёздных войн», в одном из интервью он сказал: «Основная часть моих религиозных убеждений базируется на „Звёздных войнах“».

Так же Дёрнт является совладельцем Rudy’s Can’t Fail Cafe, закусочных в Эмервилле, Калифорния и Оклэнд, Калифорния. Закусочная получила своё название благодаря песне панк-группы The Clash — Rudie Can’t Fail с их альбома London Calling. Названия блюд в меню имеют панк-тематику, например, «God save the chicken» отсылает к песне «God Save the Queen» Sex Pistols и «Give 'Em Enough Meatloaf», отсылающее к «Give 'Em Enough Rope» The Clash.

После выхода альбома Warning Майку понадобилась операция для исправления синдрома запястного канала.

Песни и вокал 
Хоть основным лириком в группе Green Day является Билли Джо Армстронг, Майк написал тексты к песням «Emenius Sleepus», «J.A.R.», «Scumbag», «Ha Ha You’re Dead» и субтрек «Nobody Likes You» из песни «Homecoming», вместе с Армстронгом является соавтором песен «Best Thing in Town», «The One I Want» и «Panic Song», а также сочиняет все бас-партии песен Green Day. Дёрнт исполняет песню «Governator», третий куплет песни «Outsider» из сборника Shenanigans и поет во второй половине «American Eulogy (Modern World)» с альбома 21st Century Breakdown.

Другие проекты 
Также Майк Дёрнт выступал в таких группах, как the Frustrators (где играет до сих пор), Screeching Weasel, Crummy Musicians, Squirtgun. Его музыкальным амплуа является бас-гитара. Однако ему ещё близки акустическая гитара и ударная установка. Кроме того, в некоторых песнях можно услышать его бэк-вокал.

Инструменты 

 Mike Dirnt Precision Bass®

 Pawn Shop™ Reverse Jaguar® Bass

Дискография

Green Day 
 1,039/Smoothed Out Slappy Hours (1990)
 Kerplunk! (1992)
 Dookie (1994)
 Insomniac (альбом Green Day) (1995)
 Nimrod. (1997)
 Warning: (1999)
 International Superhits! (2001)
 Shenanigans (2002)
 American Idiot (2004)
 Bullet in a Bible (2005)
 21st Century Breakdown (2009)
 ¡Uno! (2012)
 ¡Dos! (2012)
 ¡Tré! (2013)
 Revolution Radio (2016)

The Network 
 Money Money 2020 (2003)

Foxboro Hot Tubs 
 Stop Drop and Roll!!! (2008)

The Frustrators 
 Achtung Jackass (2002)
 Bored in the USA EP (2002)

Screeching Weasel 
 How to Make Enemies and Irritate People (1994)

Squirtgun 
 Squirtgun (1995)

Работа в СМИ 
 Царь горы — (сериал — 1997) — лицо
 Riding in Vans with Boys (фильм — 2003) — самого себя
 Страшно живи! Страшно умри! (фильм — 2006)
 Симпсоны в Кино (фильм — 2007) — самого себя
 Сердце, как ручная граната (фильм — 2008) — самого себя
 Green Day: Rock Band (видео игра — 2010) — самого себя

Ссылки 

Панк-рок-музыканты США
Бас-гитаристы США
Музыканты Green Day
Бэк-вокалисты
Члены Зала славы рок-н-ролла